Gabl ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Gabl (1845–1893), österreichischer Maler und Zeichner
 Franz Gabl (1921–2014), österreichischer Skirennläufer
 Gertrud Gabl (1948–1976), österreichische Skirennläuferin
 Johannes Gabl (* 1973), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Josef Gabl (1920–1992), österreichischer Skirennläufer
 Karl Gabl (* 1946), österreichischer Meteorologe
 Markus Gabl (* 2002), österreichischer Fußballspieler

GABL steht als Abkürzung für:
 Grün Alternative Bunte Liste
 Grün-alternative Bürgerliste

Siehe auch:
 Gabel (Begriffsklärung)

GABL